Тронь Василь Гнатович (1925 — після 1977) — український радянський діяч, голова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці.
 Тронь Сергій Андрійович (* 1987) — казахський хокеїст, нападник.